FPV steht für:
 Felines Panleukopenie-Virus, der Erreger einer schlimmen Katzenkrankheit
 First Person View, eine Variante des RC-Modellbaus, bei der aus der Sicht eines Fahrers/Piloten gesteuert wird
 Ford Performance Vehicles, Tuning-Abteilung des US-amerikanischen Fahrzeugherstellers Ford
 Frente para la Victoria, eine politische Wahlallianz in Argentinien
 Frenze Para la Victoria (Bolivien), eine politische Partei in Bolivien

Abkürzung